Borne (Overijssel), een gemeente in Overijssel
Station Borne, het station in deze plaats in Overijssel
Borne (Noord-Brabant), een voormalige buurtschap in Noord-Brabant, thans een wijk in Schijndel
Borne (rivier), een rivier in de Franse Haute-Savoie
Borne (bij Staßfurt), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Borne (Frans-Guyana), een dorp in Frans-Guyana
Borne (Drôme), een Franse plaats in de gemeente Glandage

Borne (Ardèche)
Borne (Haute-Loire)

Zie ook 
 Born (doorverwijspagina)